Дуглас Вакиихури — кенийский марафонец. Серебряный призёр Олимпийских игр 1988 года в марафоне. На Олимпиаде в Сеуле проиграл 15 секунд итальянцу Джелиндо Бордину. На чемпионате мира 1987 года стал победителем, обыграв своих главных конкурентов Ахмеда Салаха и Джелиндо Бордина. В 1989 году стал победителем Лондонского марафона с результатом 2:09.03. В 1990 году стал победителем игр Содружества и выиграл Нью-Йоркский марафон. Занял 6-е место на Бостонском марафоне 1991 года.

На Олимпийских играх в Барселоне бежал марафонскую дистанцию, на которой занял 36-е место.

Ссылки 
 

Бегуны на длинные дистанции Кении
Марафонцы Кении
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Победители Нью-Йоркского марафона
Победители Лондонского марафона